Tabela przedstawia liczbę medali zdobytych przez poszczególne państwa podczas wszystkich zimowych igrzysk paraolimpijskich.

Linki zewnętrzne 
 Strona Międzynarodowego Komitetu Paraolimpijskiego

Zimowe igrzyska paraolimpijskie
Listy sportowe - igrzyska olimpijskie